Sehrt ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Georg Sehrt (1942–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Sehrt (1941–2021), deutscher Politiker und Mitglied des Niedersächsischen Landtages

Sehrt steht außerdem für:
 Sehrt-Zeichen, ein Begriff aus der Rechtsmedizin